Кра́сная Башки́рия может означать:

 Красная Башкирия — село в Абзелиловском районе Башкирии;
 Красная Башкирия — станция Южно-Уральской железной дороги в одноимённом селе;
 «Красная Башкирия» — название газеты «Республика Башкортостан» в 1925—1951 годах.